Eda eller EDA kan syfta på:

 Ström i vatten­drag som går i mot­satt riktning mot huvud­strömmen var­vid en virvel bildas
 Eda (namn) – ett kvinnonamn
 Electronic Design Automation – verktyg för design och konstruktion av elektroniska system (förkortat EDA)
 Europeiska försvarsbyrån - ett organ inom Europeiska unionen (förkortat EDA)
 Epiduralanestesi (EDA) (Epiduralbedövning) - en typ av bedövning
 Eda, kyrkby, Värmlands län, Eda kommun, 
 Eda kommun
 Eda socken
 Eda församling
 Eda kyrka
 Eda landskommun
 Eda distrikt
 Eda glasbruk, ort, Eda kommun, 
 Eda skans, befästning, Eda kommun